Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 5 kilometrów – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w biegu ulicznym na 5 kilometrów.

Konkurencja ta, w randze otwartych mistrzostw Polski, została rozegrana po raz pierwszy w 2012 na Ursynowie w Warszawie w ramach 6. Biegu Ursynowa.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło dotąd 19 zawodników. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce